

Aziende
 Ling-Temco-Vought – conglomerata statunitense
 Latvijas Televīzija – televisione pubblica lettone

Sigle 
 Lifetime value
 Loan to value – rapporto tra l'importo richiesto in un mutuo e il valore dell'immobile
 Long Tube Vertical – evaporatore a tubi verticali lunghi

Codici 
 LTV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lotus Vale (Australia)